Сибсельмаш в сезоне 2014—2015 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне 2014/2015.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда «Сибсельмаш» заняла 8-е место, в розыгрыше Кубка России хоккеисты дошли до финала, где в Новосибирске уступили Динамо-Казань со счётом 0:3. По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбирали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Марко Херайярви — набрал 687 очков, на втором месте Антон Шевцов — 660 очков, а на третьем — Никита Свиридов — 213. Лучший бомбардир сезона Евгений Маврин — 17 мячей.

Хронология событий 
 7 июля — 10 августа 2014 года команда провела в Новосибирске первый учебно-тренировочный сбор.

 11 — 30 августа 2014 года команда проводит в Кемерово второй учебно-тренировочный сбор, где сыграла товарищеские игры: Кузбасс — 3:8 (Анисимов (2), Щеглов), 4:9 (Шевцов (2), Маврин, Щеглов), СКА-Нефтяник — 4:3 (Завидовский, Могильников, Шевцов, Сычев).

 25 октября 2014 года команда провела товарищеский матч со своим дублем Сибсельмашем-2 — 4:4 (Маврин (2), Щеглов, Ган).

 27 октября 2014 года в Кемерово команда сыграла товарищескую игру с Кузбассом — 5:9 (Маврин (2), Шевцов (2), Сычёв)

 29 октября 2014 года в Новосибирске команда сыграла товарищескую игру с Кузбассом — 2:3 (Щеглов, Сычёв)

 7 ноября 2014 года команда провела товарищеский матч со своим дублем Сибсельмашем-2 — 8:1 (Исалиев (2), Щеглов, Маврин, Вшивков, Свиридов, Могильников, Завидовский).

 18 ноября 2014 года команда провела товарищеский матч со своим дублем Сибсельмашем-2 — 11:4 (Маврин (2), Анисимов (2), Исалиев (2), Завидовский, Свиридов, Вшивков, Ган, Войтович).

 12 декабря 2014 года в матче против Старта Дмитрий Завидовский получил травму "закрытый неосложненный перелом шейного позвонка" и выбыл до конца сезона.

 15 декабря 2014 года Клуб дозаявил двух полузащитников из собственного дубля - Дениса Петрова и Владимира Дружкова.

 10 февраля 2015 года Хоккейный клуб «Сибсельмаш» и защитник Алексей Щеглов расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.

  18 марта 2015 года «Сибсельмаш» завершил сезон, заняв в итоговом протоколе чемпионата России — 10-е место.

  22 марта 2015 года По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибсельмаша» выбрали лучшего хоккеиста прошедшего сезона. Победителем стал Антон Шевцов — 313 очков, на втором месте Марко Херайярви — 304 очка, а на третьем — Никита Свиридов — 138.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

2 тур

3 тур

6 тур

7 тур

9 тур

10 тур

12 тур

13 тур

14 тур

16 тур

17 тур

18 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

28 тур

29 тур

30 тур

31 тур

32 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Турнир за 9 — 13-е места 

 * - с учётом первого этапа

Кубок России

Групповой турнир

1 этап 
Команды проводят две игры в день, продолжительность матча 60 минут (два тайма по 30 минут), перерыв между таймами 5 минут. Команды во время перерыва не покидают хоккейное поле, удаление игроков на 3 или 6 минут.

2 этап

1/4 финала

Чемпионский кубок Эдсбюна

Группа А

Матч за 5-е место

Состав 

 Президент клуба — Виталий Попов
 Главный тренер — Олег Чубинский
 Тренеры — Сергей Рогулёв, Андрей Кузнецов, Олег Молодцов, Олег Пшеничный

Сибсельмаш — 2 
Резервисты «Сибсельмаша» выступали в группе № 3 Высшей лиги.

Третья группа

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 2014/2015
 Кубок России по хоккею с мячом 2014
 Кубок чемпионов по хоккею с мячом 2014

Примечания

Ссылки 
 
 

Сезоны ХК «Сибсельмаш»
Сибсельмаш